Damnation (Opeth), een album van de band Opeth.
Damnation (computerspel), een computerspel uitgegeven in 2009.
Damnation (band), een Poolse deathmetalband.
Damnation (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2017